Georg Ohm je lahko:
 Georg Simon Ohm, nemški fizik
 Georg Ohm, nemški politik